

Рик и Морти– сериал

Сезон 1

Сезон 2

Сезон 3

Сезон 4

Сезон 5

Източници 

Американски анимационни сериали